Stachyptilum är ett släkte av koralldjur. Stachyptilum ingår i familjen Stachyptilidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sjöpennor
Stachyptilum